Selon le contexte EPON peut signifier :
, un principe de transport réseau niveau 1 sur fibre optique.
 , organisation grecque.